EHF har flere betydninger:
 Extremely High Frequency
 European Handball Federation
 EHF European League (mænd)
 EHF European League (kvinder)
 EHF Champions League